Движение в поддержку армии
 Deutsche Presse-Agentur